La Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans 2023 (également appelé Coupe d’Afrique des Nations U-17 Total) est un tournoi de football organisé par la Confédération africaine de football (CAF) en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023.

Les quatre demi-finalistes sont qualifiés pour la coupe du monde des moins de 17 ans 2023, au Pérou.

Préparation

Désignation du pays organisateur

Villes et stades 
La compétition est organisée en Algérie, au stade du 5-Juillet-1962 (Alger), au stade Miloud-Hadefi (Oran) et au stade Mustapha-Tchaker (Blida).

Participants

Joueurs

Équipes

Arbitres

Compétition

Tirage au sort 
La date du tirage au sort aura lieu le 01 Février au cercle national de l’Armée a Alger.

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Aspects socio-économiques 
En , Total annonce avoir passé un accord de sponsoring avec la Confédération Africaine de Football (CAF). L’accord vaut pour les huit prochaines années et concernera les dix principales compétitions organisées par la CAF, dont la Coupe d’Afrique des Nations U-17, qui est désormais baptisée .

Notes et références 

Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 17 ans
Championnat d'Afrique en 2023
Championnat d'Afrique en Algérie
Afrique
Compétition de football en Algérie
2023 en Algérie
Sport en avril 2023